Leikam ist der Familienname von:

 Alfred Leikam (1915–1992), deutscher Gerechter unter den Völkern
 Anton Leikam (* 1943), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Ferdinand Leikam, deutscher Historiker, Leiter der Historischen Museen Karlsruhe
 Günter Leikam (* 1966), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Leykam
 Leikeim